Amyotrofe laterale sclerose, een zeldzame neurologische ziekte
Actief Linkse Studenten, een Belgische politieke studentenvereniging
 Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, een Surinaamse vakbond
 Aardlekschakelaar, een veiligheidsvoorziening in elektrische installaties
 Ammoniumdodecylsulfaat of ammoniumlaurylsulfaat, een reinigingsmiddel
 San Luis Valley Regional Airport, een vliegveld in de Verenigde Staten, met IATA-code ALS
 Nakanihon Airlines, een voormalige Japanse vluchtmaatschappij met ICAO-code ALS 
 Approach lighting system, systeem dat de aanvliegroute voor vliegtuigen markeert
 Acetolactaat synthase, een enzym dat voorkomt in planten en micro-organismen

 Als (eiland), een eiland in Denemarken
 Als (parochie), een parochie in Denemarken
 Als (plaats), een plaats in Denemarken
 Als (rivier), een rivier in Wenen (Oostenrijk)

 Toskisch, een variant van het Albanees, met ISO 639-taalcode als 
 als-vergelijking, zie vergelijking (beeldspraak)